Taveras ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Taveras (* 1945), dominikanischer Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Mickey Taveras (* 1970), dominikanischer Musiker
 Norlandy Taveras (* 1989), dominikanischer Straßenradrennfahrer
 Oscar Taveras († 2014), kanadisch-dominikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Tavera